Dit is een lijst van planetoïden 104301-104400 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 104301 - || 2000 EZ175 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104302 - || 2000 ED178 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104303 - || 2000 EA179 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104304 - || 2000 EM179 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104305 - || 2000 EH183 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104306 - || 2000 EM185 || 5 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 104307 - || 2000 EO186 || 2 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| 104308 - || 2000 ES186 || 3 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104309 - || 2000 EL192 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104310 - || 2000 ER194 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104311 - || 2000 EY195 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104312 - || 2000 EQ196 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104313 - || 2000 EM201 || 15 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104314 - || 2000 EC203 || 5 maart 2000 || Cerro Tololo || Deep Lens Survey
|-
| 104315 - || 2000 FO || 25 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104316 - || 2000 FP1 || 25 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104317 - || 2000 FD2 || 25 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104318 - || 2000 FF2 || 25 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104319 - || 2000 FM2 || 25 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104320 - || 2000 FP2 || 26 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104321 - || 2000 FD3 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104322 - || 2000 FF4 || 27 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104323 - || 2000 FT4 || 27 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104324 - || 2000 FX4 || 27 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104325 - || 2000 FM6 || 25 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104326 - || 2000 FU6 || 29 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104327 - || 2000 FA7 || 29 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104328 - || 2000 FW7 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104329 - || 2000 FN8 || 25 maart 2000 || Kleť || Kleť
|-
| 104330 - || 2000 FY8 || 29 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104331 - || 2000 FA9 || 29 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104332 - || 2000 FD9 || 29 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104333 - || 2000 FO9 || 30 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104334 - || 2000 FF10 || 30 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104335 - || 2000 FF11 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104336 - || 2000 FM12 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104337 - || 2000 FT12 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104338 - || 2000 FA13 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104339 - || 2000 FF13 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104340 - || 2000 FN13 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104341 - || 2000 FR13 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104342 - || 2000 FH15 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104343 - || 2000 FW15 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104344 - || 2000 FX15 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104345 - || 2000 FD16 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104346 - || 2000 FY16 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104347 - || 2000 FZ16 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104348 - || 2000 FL17 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104349 - || 2000 FO17 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104350 - || 2000 FB18 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104351 - || 2000 FF18 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104352 - || 2000 FP18 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104353 - || 2000 FR19 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104354 - || 2000 FX19 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104355 - || 2000 FF20 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104356 - || 2000 FM20 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104357 - || 2000 FO20 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104358 - || 2000 FT20 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104359 - || 2000 FV20 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104360 - || 2000 FK21 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104361 - || 2000 FV21 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104362 - || 2000 FS22 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104363 - || 2000 FH23 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104364 - || 2000 FK26 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104365 - || 2000 FP26 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104366 - || 2000 FC27 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104367 - || 2000 FG27 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104368 - || 2000 FL27 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104369 - || 2000 FT27 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104370 - || 2000 FV27 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104371 - || 2000 FH29 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104372 - || 2000 FT29 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104373 - || 2000 FV29 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104374 - || 2000 FN30 || 27 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104375 - || 2000 FE31 || 28 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104376 - || 2000 FC32 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104377 - || 2000 FF32 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104378 - || 2000 FR33 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104379 - || 2000 FB34 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104380 - || 2000 FP34 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104381 - || 2000 FW34 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104382 - || 2000 FA35 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104383 - || 2000 FD36 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104384 - || 2000 FF36 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104385 - || 2000 FL36 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104386 - || 2000 FV36 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104387 - || 2000 FY36 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104388 - || 2000 FZ36 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104389 - || 2000 FP38 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104390 - || 2000 FR38 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104391 - || 2000 FX38 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104392 - || 2000 FW39 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104393 - || 2000 FC41 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104394 - || 2000 FO41 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104395 - || 2000 FW41 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104396 - || 2000 FC42 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104397 - || 2000 FN43 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104398 - || 2000 FC44 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104399 - || 2000 FB45 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104400 - || 2000 FO45 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten